Les Marocains sont les habitants du Maroc. Le nom peut aussi faire référence à : 

 Marocains, une peinture d'Henri Matisse réalisée en 1914-1915
 Aux Marocains, une confiserie de Vichy, inscrite aux Monuments historiques et dont le nom dérive du bonbon  qu'elle fabrique.

Article connexe